Neuville-en-Ferrain és un municipi francès, situat a la regió dels Alts de França, al departament del Nord. L'any 2006 tenia 9.286 habitants. Limita al sud amb Tourcoing, a l'oest amb Roncq i al nord-oest amb Halluin.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del Nord